Ромбовидная тетра, или тетрагоноптер () — вид пресноводных лучепёрых рыб семейства харациновых.

Описание 
Ромбовидная тетра имеет вытянутое, сильно сглаженное с боков тело длиной от 6 до 8 см. Её окрас серебристый, спина коричнево-оливкового цвета, хвостовой, анальный и брюшные плавники красноватые или желтоватые. Верхняя половина радужины красная. У основания хвоста расположено тёмное, ромбовидное пятно. Самцы стройнее и имеют более яркую окраску плавников, самки более неуклюжи, особенно во время размножения.

Ареал 
Ромбовидная тетра обитает в Южной Америке в бассейнах рек Парана и Уругвай.

Образ жизни 
Ромбовидная тетра — стайная рыба. Она питается червями, ракообразными, насекомыми и растениями. В период нереста самки откладывают до 1000 яиц. Мальки проскальзывают в зависимости от температуры воды от 24 до 48 часов и через 4 до 5 дней уплывают.

Примечания

Литература 
 Günther Sterba: Süsswasserfische der Welt. Urania-Verlag, 1990, ISBN 3-332-00109-4
 Günther Sterba: Enzyklopädie der Aquaristik und speziellen Ichthyologie. Verlag J. Neumann-Neudamm, 1978, ISBN 3-7888-0252-9
 Claus Schaefer, Torsten Schröer (Hrsg.):Das große Lexikon der Aquaristik. Ulmer Verlag, Stuttgart 2004, ISBN 3-8001-7497-9.

Хифессобриконы
Рыбы Южной Америки
Животные, описанные в 1907 году